Steve Jobs ist der Name folgender Personen:

* Steve Jobs (1955–2011), US-amerikanischer Unternehmer

Steve Jobs steht für:
 Steve Jobs (Buch), Biografie über Steve Jobs von Walter Isaacson (2011)
 Steve Jobs (Film), US-amerikanischer Spielfilm über Steve Jobs von Danny Boyle (2015)

Siehe auch:
 Steve Jobs: The Lost Interview, US-amerikanischer Dokumentarfilm von Paul Sen (2012)
 Steve Jobs: The Man in the Machine, US-amerikanischer Dokumentarfilm von Alex Gibney (2015)